Klötzen ist der Name folgender Ortschaften:
 Kłecko (dt. Klötzen im Landkreis Gnesen, Wartheland), eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Klecewo (dt. Klötzen im Landkreis Stuhm,  Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Stary Targ
 Klecewo (dt. Klötzen im Kreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen), ein Dorf  in der Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch
 Klotzen